Haguro peut évoquer :

 Haguro, un bourg de Tsuruoka dans la préfecture de Yamagata au Japon ;
 Haguro, un croiseur lourd de la Marine impériale japonaise.

Homonymie de titre